Antoni Świeży
 Ignacy Świeży

Zobacz też 
 Ra’ananna